Datu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Datu (ö i Indonesien, Kalimantan Barat), 
 Gunong Batu Datu, berg, 
 Pulau Datu (ö i Indonesien, Kepulauan Riau), 

Robotskapade Indonesienförgreningar